«Фантастичнее вымысла» (2004) () — первая книга писателя-сатирика Чака Паланика в жанре нон-фикшн о различных нестандартных людях. На русский язык переведена А. Бушуевым и Т. Бушуевой в 2007 году и напечатана издательством АСТ в России в 2009 году.

Содержание 
Книга состоит из трёх разделов: Все люди вместе, Портреты, Личное. 

Каждый раздел книги, в свою очередь, состоит из цикла историй, связанных темой раздела.

Примечания

Ссылки 
 Издательство «АСТ»
 AltBook.ru
 Книга Чак Паланик «Фантастичнее вымысла» Рецензия TimeOut Алматы
 Фантастичнее вымысла, Чак Паланик
 Stranger Than Fiction: True Stories by Chuck Palahniuk
 Chuck Palahniuk’s America

Произведения Чака Паланика
Книги 2004 года
Документальная проза
Книги издательства «Doubleday»